Иш Таб (Ixtab — Петля-Женщина) — у индейцев майя богиня самоубийств и жертвоприношений, также ассоциировавшаяся с плодородием и лунным затмением. В Дрезденском кодексе изображена повесившейся. Как предполагали майя, Иш Таб находилась на ветвях мирового древа, соответствовавших раю. Необходимо отметить позитивное отношение майя к суициду, приравнивавшемуся к жертвоприношению или военному подвигу (ср. харакири). Для самоубийц Иш Таб выполняла роль психопомпа. В индейском фольклоре Иш Таб — вредоносный женский дух, заманивающий мужчин в лес. Она также часто появляется в произведениях фантастической литературы, связанных с мифологией майя.

Библиография 
 Кинжалов, Ростислав Васильевич, Богиня Иш-Таб // Женщина в мире мужской культуры. Путь к себе. Материалы международной научной конференции 15-17 июля 1999 г. СПб., 1999. С. 49-50.
 Кинжалов, Ростислав Васильевич, Тамоанчан, Тлалокан, Метналь и Толлан (представления о рае у народов Месоамерики в доколониальный период) // Образ рая: от мифа к утопии. Серия «Symposium», выпуск 31. СПб., 2003. С. 86-90
 Диего де Ланда. Сообщение о делах в Юкатане. М.-Л., 1955.

Мифология майя
Богини смерти
Самоубийство
Боги по алфавиту
Богини плодородия